Kisselmec két szlovákiai település magyar neve:

Kisselmec (Štiavnička) község a Rózsahegyi járásban.
Kisselmec (Turčianska Štiavnička) község a Turócszentmártoni járásban.